Říčany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Říčany (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), Okres Praha-Východ, 
 Říčany (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar